Miejscowości w Polsce:
 Kaszewy Dworne
 Kaszewy Kościelne
 Kaszewy Tarnowskie
 Kaszewy-Kolonia
 Kaszewy-Spójnia